Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais (París, 10 de abril de 1783-Turgovia, 5 de octubre de 1837) fue reina de Holanda y madre del emperador Napoleón III de Francia.

Biografía 
Hortensia nació en París. Era hija de Josefina de Beauharnais y de Alejandro, vizconde de Beauharnais. Después de la ejecución de su padre, su madre se casó con Napoleón Bonaparte.

A petición de Napoleón, Hortensia se casó con el hermano del emperador, Luis Bonaparte. Napoleón nombró a la pareja rey y reina de Holanda. Aunque el matrimonio tuvo tres hijos, fue una pareja desgraciada que terminó separándose en 1810. Sus hijos fueron:

 Napoleón Carlos (París, 10 de octubre de 1802-La Haya, 5 de mayo de 1807).
 Luis Napoleón (París, 11 de octubre de 1804-Forlì, 17 de marzo de 1831), el futuro rey Luis II de Holanda.
 Napoleón Luis (París, 20 de abril de 1808-Londres, 9 de enero de 1873), futuro Napoleón III de Francia.

Hortensia tuvo un cuarto hijo con su amante, el conde de Flahaut: Carlos Augusto Luis José (1811-1865), a quien su medio hermano, Napoleón III, nombró duque de Morny. 

A pesar de que su madre se divorció de Napoleón y de las malas relaciones existentes en su matrimonio, Hortensia apoyó a Napoleón tras su regreso del exilio en la isla de Elba en 1815. Esto la llevó al destierro de Francia hasta su muerte. Después de viajar por Alemania e Italia, Hortensia compró el castillo de Arenenberg en el cantón suizo de Turgovia. Residió en Suiza hasta su muerte en 1837.

Ancestros

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Hortensia de Beauharnais.

Nobles de Francia
Casa de Bonaparte
Casa de Beauharnais
Nacidos en París
Napoleón III